Anchorena ist der Name von

 Manuel Falcó y de Anchorena, einem Herzog von Fernán Núñez

 Familie Anchorena, einer spanisch-argentinischen Familie, von denen viele Mitglieder hohen wirtschaftlichen oder politischen Einfluss erlangten. Bekannte Mitglieder dieser Familie sind:
 Ernestina Anchorena (* 1976), Fotografin und Landschaftsgärtnerin
 Joaquín Samuel de Anchorena (1876–1961), Anwalt und Bürgermeister von Buenos Aires
 Manuel de Anchorena (1933–2005), argentinischer Botschafter
 Tomás de Anchorena (1783–1847), Anwalt und Staatsmann

Anchorena ist auch der Name folgender Orte:

 Anchorena (San Luis), ein Ort in der Provinz San Luis
 Calle Anchorena, eine Straße in Buenos Aires
 Juan Anchorena, ein Ort in der Provinz Buenos Aires
 Palacio Fernández Anchorena, ein Stadtpalast in Buenos Aires, heute Sitz der Apostolischen Nuntiatur in Argentinien
 Palacio Anchorena, ein Stadtpalast in Buenos Aires, der heute als Palacio San Martín bekannt ist
 Parque Anchorena, ein Naturschutzgebiet in Uruguay
 Puerto Anchorena, ein Ort in der Provinz  Neuquén

Anchorena ist außerdem die Bezeichnung für:

 Copa Emilio de Anchorena, eine Alternativbezeichnung für den Campeonato Abierto del Tortugas
Siehe auch:
 Punta Anchorena